Мистер Олимпия 2011 — одно из самых значимых международных соревнований по культуризму, прошедшее под эгидой Международной федерации бодибилдинга () Соревнования проходили 17 сентября 2011 года Лас-Вегас, США. Это был 47-й по счету конкурс «Мистер Олимпия».

Результаты 

Абсолютная категория:

Категория -202 lb (до 91.7 кг):

Категория "Фитнес":

Категория "Фигура":

Категория "Бикини":

Категория "Мисс Олимпия":

События 
 Фил Хит впервые выиграл конкурс, в котором участвовал до этого 4 раза.
 Многократный чемпион предыдущих лет Джей Катлер получил травму незадолго до конкурса.
 Кевин Инглиш становится трехкратный чемпионом в категории до 202 фунтов.
 Это был седьмой в целом и шестой раз подряд победа  в категории .

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Mr. Olympia 2011
 Результаты Мистер Олимпия 2011

Турниры Мистер Олимпия
События 17 сентября
Сентябрь 2011 года
2011 год в Неваде
История Лас-Вегаса